Bachelor Father – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1957 al 1962.
Bachelor Father – serie televisiva britannica trasmessa nel 1970.